Грачья Амбарцумович Мекинян (5 июня 1923, Александрополь, Армянская ССР, СССР — 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский  и  кино.

Биография 
Грачья Амбарцумович Мекинян родился 5 июня 1923 года в городе Александрополе Армянской ССР.

С 1955 года работал художником-постановщиком на киностудии «Арменфильм».

В 1960 годах был принят в штат киностудии «Ленфильм». Первой самостоятельной работой на новом месте стала картина «Гроза над Белой» (1968). В дальнейшем, чаще всего, работал с режиссёром-постановщиком Виктором Трегубовичем, а также такими режиссёрами, как Игорь Усов, Владимир Вайншток, Сергей Микаэлян, Тофик Шахвердиев.

Умер в Ленинграде в 1986 году.

Фильмография

Художник-постановщик 
  — Сердце поёт  (совместно с Рафаэлем Бабаян, Валентином Подпомоговым) (Режиссёры-постановщики: Григорий Мелик-Авакян, Яков Кочарян)
  — Сердце матери  (совместно с Сергеем Сафаряном) (Режиссёр-постановщик: Григорий Мелик-Авакян)
  — Обвал  (Режиссёр-постановщик: Григорий Саркисов)
  — Рождённые жить  (совместно с Рафаэлем Бабаян) (Режиссёр-постановщик: Лаэрт Вагаршян)
  — Воды поднимаются  (Режиссёр-постановщик: Моко Акопян)
  — Гроза над Белой  (Режиссёры-постановщики: Евгений Немченко, Станислав Чаплин)
  — Приятный сюрприз  (короткометражный) (совместно с Ноной Избинской) (Режиссёр-постановщик: Марк Генин)
  — Развязка  (Режиссёр-постановщик: Николай Розанцев)
  — Мой добрый папа  (Режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Даурия  (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Всадник без головы  (совместно с Яковом Ривошем) (Режиссёр-постановщик: Владимир Вайншток)
  — Старые стены  (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Утёс  (совместно с Михаилом Аракеляном) (Режиссёры-постановщики: Вардан Аджемян, Аркадий Айрапетян)
  — Свадьба Кречинского  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Владимир Воробьёв)
  — Доверие  (СССР/Финляндия) (Режиссёры-постановщики: Виктор Трегубович, Эдвин Лайне)
  — Вдовы  (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Обратная связь  (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Двое в новом доме  (Режиссёр-постановщик: Тофик Шахвердиев)
  — Летняя поездка к морю  (Режиссёр-постановщик: Семён Аранович)
  — Путешествие в другой город  (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Трижды о любви  (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Башня  (совместно с Михаилом Гавриловым) (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)

Актёр 
  — Трижды о любви — Вадим Григорьевич, главный инженер
  — Голос  (ТВ) (короткометражный) (из киноальманаха Исключения без правил) — Саркисов, руководитель бригады

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Арменфильм
Художники СССР
Художники кино СССР
Художники-постановщики СССР
Художники-соцреалисты СССР